Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2019 – 53. edycja zawodów o tytuł mistrza Europy w bobslejach, która odbyła się w dniach 12–13 stycznia 2019 roku w niemieckim Königssee. Na mistrzostwach zostały rozegrane trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn. Rywalizacja o medale mistrzostw Starego Kontynentu odbyła się w ramach zawodów Pucharu Świata w sezonie 2018/2019.

Wyniki

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Europy w bobslejach
2019 w Niemczech
Bobsleje w Niemczech
Sport w Bawarii
2019 w bobslejach